Prometeusz – księżyc Saturna
 Prometeusz (łac. Prometheus) – w mitologii greckiej jeden z tytanów
 Prometeusz – polski dom wydawniczy, działa jako seria wydawnicza przy wydawnictwie Książka i Prasa
 Prometheus – założona w Polsce grupa muzyczna wykonująca muzykę grecką (solistką zespołu była Eleni)
 Prometheus – superkomputer zainstalowany w 2015 w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 Prometeusz – amerykański horror science fiction z 2012 roku w reżyserii Ridleya Scotta
 „Prometeusz” – singel Krystiana Ochmana z 2021 roku

Zobacz też 
 Prometeusz w okowach (Prometeusz skowany, gr. Prometheus Desmotes) – tragedia Ajschylosa
 Nagroda Prometeusza (ang. Prometheus Award) – nagroda w dziedzinie fantastyki
 Polski Prometeusz – obraz Horacego Verneta
 Program Prometeusz – program badawczy
 Twory Prometeusza – balet
 Prometheus – planetoida o numerze katalogowym 1809
 Prometheus – pomnik przyrody, okaz sosny długowiecznej
 Australopithecus prometheus (Australopithecus africanus) – gatunek wymarłego ssaka z rodziny człowiekowatych
 USS „Prometheus” – nazwa okrętów US Navy
 Prometheus (pomnik przyrody)